La Route A107 ou Petit périphérique de Moscou () est une route périphérique de 335 km de long entourant Moscou en Russie.

Présentation

Références

Liens internes
Liste des autoroutes de la Russie
A108 (autoroute russe)

Liens externes

A107